Скіннер () — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Агнес Скіннер — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони
 Беррес Фредерік Скіннер — відомий американський психолог
 Браян Скіннер (1976) — американський баскетболіст, форвард і центровий
 Бретт Скіннер (1983) — канадський хокеїст
 Волтер Скіннер — персонаж фантастичної франшизи, яка ґрунтується навколо телесеріалу «Цілком таємно»
 Джефф Скіннер (1992) — канадський хокеїст
 Каллум Скіннер(1992) — британський велогонщик, олімпійський чемпіон
 Квентін Скіннер (1940) — професор у галузі гуманітарних наук в коледжі Королеви Марії Лондонського університету, історик, філософ
 Кетрін Скіннер (1990) — австралійська спортсменка, стрілець
 Ліза Скіннер (1981) — австралійська гімнастка
 Мікейла Скіннер (1996) — американська гімнастка
 Сеймур Скіннер — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони
 Чарльз Скіннер — це геолог
Англійські прізвища